James Douglas (1662–1711) – szkocki arystokrata, 2. książę Queensberry
 James Douglas (1675–1742) – brytyjski lekarz i anatom
 James Douglas (1878–?) – polski urzędnik konsularny i działacz socjalistyczny
 James Douglas (1803–1877) – brytyjski urzędnik kolonialny, gubernator Kolumbii Brytyjskiej
 James Douglas-Hamilton (ur. 1942) – brytyjski arystokrata i polityk
 James „Buster” Douglas (ur. 1960) – amerykański bokser

Zobacz też 
 Jim Morrison, właśc. James Douglas Morrison
 Jimmy Douglas